«Ватан ҳаморо озод Кашмир» (Урду: «وطن ہمارا آزاد کشمیر‎») — это государственный гимн, принятый в Азад-Кашмире, регионе в северной части Индийского субконтинента, в настоящее время находящийся под управлением Пакистана. Он основан на одноименной поэме, написанной в середине 1960-х годов Хафизом Джаландхари. Он был вдохновлен во время индо-пакистанского конфликта, 1965.

Тексты гимна

Тексты песен на урду

Русский перевод 
𝄆 Наше государство — Свободный Кашмир,
Свободный Кашмир! Свободный Кашмир 𝄆
Сделанный из долин и полей
И реки и горные хребты
Небо — флаг государства
Флаг с полумесяцем и звездой
Что похоже на небеса
Джамму и Кашмир наши!

𝄆 Наше государство — Свободный Кашмир,
Свободный Кашмир! Свободный Кашмир 𝄆
Население Кохистана
Горная земля венчает освобождение этого государства.
Мотылек проснулся, чтобы сохранить нашу честь "
И зажгли свечу свободы
Вся долина проснулась
Их слабость только без Аллаха

𝄆 Наше государство — Свободный Кашмир,
Свободный Кашмир! Свободный Кашмир 𝄆
Привлечен к забвению великим сатаной
Почему мы должны терять нашу веру, свой путь религии и жизни?
В настоящий момент мы поддерживаем наших братьев-пакистанцев.
Коран — защитник нашей чести
Мы отдаем свою жизнь за жертвы
Мы пожертвуем своей жизнью и нашим добром за наше дело

𝄆 Наше государство — Свободный Кашмир,
Свободный Кашмир! Свободный Кашмир 𝄆

См. также 
 Азад-Кашмир
 Флаг Азад-Кашмира
 Пакистан

Источники 

Гимны по странам
Азад-Кашмир